Angelina steht für:
 Angelina (Vorname), siehe dort auch Namensträgerinnen
 Angelina (Café), Pariser Konditorei
 Angelina (Roman), Roman von Rafael Delgado
 (64) Angelina, Asteroid
 Angelina (Sternwarte), Sternwarte nahe Marseille (Frankreich)

Orte:
 Angelina (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien
 Angelina (Louisiana), St. John the Baptist Parish, USA
 Angelina (Texas), ehemaliger Ort in den USA
 Angelina County, Verwaltungseinheit in Texas, USA
 Angelina Pines, Ort im Hillsborough County, Florida, USA

Personen:
 Ellen Angelina (* 1976), indonesische Badmintonspielerin
 Eva Angelina, eigentlich Angelina Del Mar (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin und Model
 Praskowja Nikititschna Angelina (1913–1959), sowjetische Traktoristin und Stalinpreisträgerin
Siehe auch:
 Angelinoj